Millars kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Millas, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Spanien 

 Millares (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar